België
 Carnavalsmonument Voil Jeanet - monument in Aalst
 Carnavalsmonument (Ninove)

Nederland
 Carnavalsmonument ('s-Hertogenbosch)
 Carnavalsmonument Klaiendam - monument in Dussen
 Carnavalsmonument (Ohé en Laak) 
 Carnavalsmonument (Sittard)